Lars Ulfsson kan syfta på flera olika personer:

Lars Ulfsson (Ama), död efter 1350
Lars Ulfsson (Aspenäsätten), död 1445